Sōmai oder Somai ist der Familienname folgender Personen:
 Shinji Sōmai (1948–2001), japanischer Regisseur
 Wirinder Somai (* 1990), surinamischer Fußballspieler